Marsden – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Marsden – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)